Евгеньевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Евгеньевка — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Евгеньевка — село в подчинение администрации города Аксу Павлодарской области.
 Евгеньевка — прежнее, до 1990-х годов, название аула Кольбастау Жуалынского района Жамбульской области.

Молдавия 
 Евгеньевка — село в Сынжерейском районе.

Россия 
 Евгеньевка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Евгеньевка — бывшая немецкая колония в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Евгеньевка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Евгеньевка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Евгеньевка — прежнее название железнодорожной станции в городе Спасск-Дальний, Приморский край.

См. также 
 Евгеновка
 Евгений (значения)
 Евгеньев